El término Case o CASE puede referirse a:
 Case, el municipio del estado estadounidense de Míchigan.
 Case, la empresa estadounidense de maquinaria agrícola y de construcción.
 CASE, el tipo de herramientas informáticas.

Personas 

 Allen Case, actor estadounidense (1934-1986).
 Frederick W. Case, profesor y botánico estadounidense.
 Neko Case, cantautora estadounidense.
 Paul Foster Case, oculista estadounidense (1884-1954).
 Sammy Case, actor pornográfico estadounidense.
 Xavier Case, investigador mexicano.